Mag (Sibiu) — aldeia da Transilvânia, Roménia; em húngaro: Mág
Língua magahi — cujo código ISO 639-3
Mag Mell — reino da mitologia irlandesa
FN MAG — metralhadora de fabrico belga
Soldagem MIG/MAG — processo de soldagem